Gminy w USA:
 Gilkey (ang. Gilkey Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Gilkey (ang. Gilkey Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford